De Lama's (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
 De Lama's (band), een Belgische band